Bergendahl ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Bergendahl (* 1991), schwedische Sängerin
 Lars Bergendahl (1909–1997), norwegischer Skilangläufer
 Oscar Bergendahl (* 1995), schwedischer Handballspieler
 Waldemar Bergendahl (1933–2022), schwedischer Filmproduzent

Siehe auch:
 David Bergendal (1855–1908), schwedischer Zoologe und Botaniker 
 Berg en Dal
 Bergenthal